Het ATP-toernooi van Casablanca 2008 (met de officiële naam Grand Prix Hassan II) werd gespeeld van 18 tot en met 24 mei 2008. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van het Complexe Al Amal in de Marokkaanse stad Casablanca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca